Le mot chicane peut avoir différentes significations :
 Une chicane, un dispositif incitant à diminuer la vitesse des véhicules,
 Une chicane est utilisée dans un pot d’échappement d'une automobile, pour ralentir et homogénéiser la vitesse des gaz d’échappement et le bruit,
 Avoir une chicane dans le jeu de bridge signifie n'avoir aucune carte dans une couleur.
 Chicane est un artiste de musique électronique britannique.
 Chicane est un parfum de la société Jacomo.
La Chicane est un groupe de rock canadien, originaire de Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Le mot chicane est synonyme de querelle au Canada.